Регистратор в широком смысле — человек, юридическое лицо либо автоматическое устройство (см. Регистрирующее устройство), которые записывают, фиксируют факты или явления с целью их учёта и/или придания им официального статуса (см. Регистрация).

Кроме того, термином «регистратор» могут называться:
 Реестродержатель — юридическое лицо, ведущее реестр владельцев именных ценных бумаг.
 Регистратор доменных имён — организация, имеющая полномочия создавать (регистрировать) новые доменные имена и продлевать срок действия уже существующих.
 Бортовой регистратор (или бортовой самописец) — устройство, в основном используемое в авиации для записи основных параметров полёта, внутренних показателей систем самолёта, переговоров экипажа и т. д.
 Папка-регистратор — канцелярская папка с арочным механизмом.

См. также 
 Коллежский регистратор, сенатский регистратор, синодский регистратор, кабинетский регистратор — гражданские чины в России XVIII—XIX вв.
 Видеорегистратор — устройство, предназначенное для записи, хранения и воспроизведения видеосигналов в системах видеонаблюдения.
 Автомобильный регистратор (автомобильный GPS-трекер) — устройство для спутникового мониторинга автомобилей, использующее GPS для точного определения местонахождения объекта.